Stångören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stångören (vid Norrskat, Korsholm), Österbotten, 
 Stångören (vid Iskmo ön, Korsholm), Österbotten, 
 Stångören (vid Södra Vallgrund, Korsholm), Österbotten, 
 Stångören, Åland, 
 Stångören, Gustavs, Egentliga Finland, 
 Stångören (vid Gyltö, Korpo), Åboland, 
 Stångören (vid Österreitas, Korpo), Åboland, 
 Stångören, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Stångörarna

Robotskapade Finlandförgreningar